Morte steht für:
 Morte (Fave), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Fave
 Morte (Saône), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône
 Morte (Ruisseau de Fontaine Ronde), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ruisseau de Fontaine Ronde

Morte ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Morte (* 1975), spanischer Schauspieler
 Luís Boa Morte (* 1977), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mörte, eine Bezeichnung für besonders schweren Boden (LK Osnabrück)